2 miejscowości w Polsce: 
 Żabokrzeki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna 
 Żabokrzeki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek